Dereza est un toponyme qui peut désigner :
Dereza, un village de Croatie situé dans la municipalité de Čazma, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Dereza, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie.